steenbolk of steenwijting, een soort vis uit de familie van kabeljauwen
 Louis Bolk (1866-1930), Nederlands anatoom en embryoloog 
 Louis Bolk Instituut, een organisatie voor agrarisch en medisch onderzoek
 De Bolk, een historisch gebouw in Delft
 De Bolk, bijnaam van de Nederlandse politicus Frits Bolkestein
 Bolk (België), een gehucht in de gemeente Rijkevorsel